Carson Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Carson Lake (Nebraska)
 Carson Lake (Nevada)
 Carson Lake (South Dakota)
 Carson Lake (Texas)
 Carson Lake (Washington)
 Carson Lake (Wyoming)

in Kanada:
 Carson Lake (Saskatchewan)
 Carson Lake (Manitoba)
 Carson Lake (Ontario)
 Carson Lake (New Brunswick)